Syd- og Mellemamerikamesterskabet i håndbold 2020 var den første udgave af Syd- og Mellemamerikamesterskabet i håndbold 2020, der blev afholdt den 21. til 25. januar 2020 i Brasilien. Det fungerede som den syd- og mellemamerikanske kvalifikationsturnering til verdensmesterskabet i 2021 i håndbold i Egypten.

Konkurrencen bestod i en alle-mod-alle-turnering af 6 landshold, der spillede mod hinanden i en fem-dages række. Argentina vandt turneringen.

Stilling

Referencer

Eksterne henvisninger 

2020
Håndbold i 2020